Greifensee kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Greifensee (sjö), Zürich, 
 Greifensee, Zürich, ort och kommun,